Charīs Giannopoulos (1989 – ) – cestista greco
 Panagiōtīs Giannopoulos (1982 – ) – calciatore greco
 Periklīs Giannopoulos (1869-1910) – poeta, traduttore e saggista greco
 Ilias Giannopoulos (1952 – ) – primate della Chiesa ortodossa di Gerusalemme
 Tout Giannopoulos (1964 – ) – allenatore di pallacanestro estone